Downsville (Louisiane)
 Downsville (Maryland)
 Downsville (New York)
 Downsville (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis